Brzostek steht für Orte und Gemeinden in Polen:
 Brzostek (Powiat Dębicki), eine polnische Stadt im Powiat Dębicki der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gmina Brzostek, eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Dębicki der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Brzostek, ein Dorf und Schulzenamt der Gemeinde Zaniemyśl im Powiat Średzki der Woiwodschaft Großpolen
 Brzostek, ein Dorf und Schulzenamt der Gemeinde Przedbórz im Powiat Radomszczański der Woiwodschaft Łódź
 Brzostek, ein Dorf und Schulzenamt der Gemeinde Szczekociny im Powiat Zawiercie der Woiwodschaft Schlesien

Brzostek ist der Familienname folgender Personen:
 Monika Brzostek (* 1989), polnische Beachvolleyballspielerin